Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 17 van 2002 was de 10e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 17, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 17 jaar. Er namen 12 landen deel aan dit toernooi dat van 6 september tot en met 22 september in de Verenigde Arabische Emiraten werd gespeeld. Zuid-Korea werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Jemen na strafschoppen verslagen. China werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2003, dat van 13 augustus tot en met 30 augustus in Finland wordt gespeeld. De vier beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Jemen, Zuid-Korea en China.

Schorsing
Na afloop van het vorige toernooi werd er onderzoek gedaan naar de leeftijd van de spelers. Uit dat onderzoek bleek dat er spelers waren opgesteld die ten minste 19 jaar oud moesten zijn geweest tijdens het toernooi. Om die reden werden er verschillende landen geschorst voor het volgende toernooi. Het ging om Iran (5 spelers), Oman (6 spelers), Thailand (2 spelers), Thailand (3 spelers) en Nepal (weigerde mee te werken aan het onderzoek).

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Knock-outfase

Externe link
AFC – online
RSSSF

Asian Cup onder 17
Voetbal in de Verenigde Arabische Emiraten
Voetbal in 2002
Sportevenement in de Verenigde Arabische Emiraten